Митник, Кевин (англ. Kevin David Mitnick; род. 6 августа 1963, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — знаковая фигура в сфере информационной безопасности.
 Митник, Леонид Михайлович (1945—2023) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (1994).
 Митник, Петр Епифанович (17 ноября 1865, Ереван — 11 ноября 1921, Владикавказ) — российский врач, владевший клиникой во Владикавказе.